Northbrook (Illinois)
Northbrook (Ohio)

Desambiguações de topônimos